

Cinema 
Il disertore (Dezertir) – film del 1933 diretto da Vsevolod Pudovkin 
Il disertore (Lucky Jordan) – film del 1942 diretto da Frank Tuttle 
Il disertore – film del 1983 diretto da Giuliana Berlinguer
Il disertore (The Turncoat/Der Überläufer) – film del 2020 diretto da Florian Gallenberger

Fumetto 
 Il disertore – albo di Tex n. 272

Letteratura 
 Il disertore – romanzo di Lajos Zilahy del 1932
 Il disertore – romanzo di Giuseppe Dessì del 1961
 Il disertore – romanzo di Jean Giono del 1966
 Il disertore (Desertion) – romanzo di Abdulrazak Gurnah del 2005
 Il disertore (The Defector) – romanzo di Daniel Silva del 2009
 Il disertore ( Der Überläufer) – romanzo di Siegfried Lenz del 2016

Musica 
 Il disertore – dramma giocoso di Pietro Alessandro Guglielmi con libretto di Carlo Francesco Badini del 1770
 Il disertore o Il disertor francese – opera di Giuseppe Gazzaniga con libretto di Ferdinando Casoni del 1779
 Il disertore – opera di Francesco Bianchi con libretto di Bartolomeo Benicasa del 1784
 Il disertore o L'amore figliale – farsa sentimentale di Johann Simon Mayr con libretto di Gaetano Rossi del 1811
 Il disertore – opera di Pietro Raimondi del 1825
Il disertore (Le Déserteur) – canzone di Boris Vian del 1954

Televisione 
 Il disertore (Donny Goes AWOL) – episodio della seconda stagione di 8 semplici regole
 Il disertore (A Military Pickle) – episodio di George e Mildred

Pagine correlate 
Le Déserteur